Список заслуженных деятелей радио, чьи звёзды находятся на голливудской «Аллее славы».



Список

А

Б

В

Г

Д

З, Ю

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ш

Э

Я

См. также 
 Список лауреатов за вклад в индустрию звукозаписи
 Список лауреатов за вклад в развитие театра
 Список лауреатов за вклад в развитие киноиндустрии
 Список лауреатов за вклад в развитие телевидения

Ссылки 
 Полный список имен
 Официальный сайт
 Аллея славы на Google maps